Doche est un patronyme, porté en particulier par :
Joseph-Denis Doche, (1766-1825), maître de chapelle, chef d'orchestre et compositeur français ;
 Alexandre Pierre Joseph Doche (1799-1849), compositeur et chef d'orchestre français, fils de Joseph-Denis ;
 Eugénie Doche, (1821-1900), comédienne belge ;
 Les membres de la famille Doche ;
 René Doche-Delisle (1760-1834) député de la Charente au Conseil des Cinq-Cents.

Botanique 
 Doche, nom vernaculaire donné aux oseilles (espèces du genre Rumex)
 Doche ou Grande doche, nom vernaculaire donné plus particulièrement en Normandie à une espèce d'oseille envahissante : Rumex obtusifolius